

Persone
Benedetto Bacchini (1651-1721) – religioso, storico e critico letterario italiano
Girolamo Bacchini, propr. Giovanni Maria Bacchini, sopran. Bacchino (fl. 1588-1607) – cantante castrato, compositore e religioso italiano
Paolo Bacchini (1985) – pattinatore artistico su ghiaccio italiano
Pier Luigi Bacchini (1927-2014) – poeta italiano
Pietro Bacchini (1927-1988) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo difensore
Romolo Bacchini (1873-1938) – regista, musicista, pittore e poeta dialettale italiano
Renato Bacchini (1916-1983) – imprenditore italiano

Altro
Allocchio Bacchini – azienda italiana del settore elettronico
Bacchini – tribù di insetti della famiglia Syrphidae

Pagine correlate 
Bacchin